Wolokonowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wolokonowka (Belgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Belgorod, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons

 Wolokonowka (Belgorod, Tschernjanka), Dorf in der Oblast Belgorod, Rajon Tschernjanka
 Wolokonowka (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch